4-й Чемпионат Мира по баскетболу среди девушек (до 17 лет) прошёл в двух испанских городах в Сарагосе и Утебо.

Квалификация

Регламент турнира 
На предварительном этапе команды разбиты на 4 группы по 4 в каждой. По результатам однокруговых турниров команды составляют сетку плей-оффа с 1/8 финала и разыгрывают медали чемпионата.

Группа А 

  не прибыла на соревнование.

Группа B

Группа С

Группа D

Плей-офф

1/8 финала

Классификация с 9 по 15-е места

Четвертьфинал

Матч за 13 — 15-е места

Матчи за 9 — 12-е места

1/4 финала

Матчи за 5 — 8-е места

Пролуфинал

Квалификация

Матч за 13-е место

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

ФИНАЛ 

 Примечание: Мин — игровое время, Очк — очки, 2-х — 2-х очковые броски (попадание/попытки), 3-х — 3-х очковые броски, Шт — штрафные броски, Под — подборы, АП — атакующие передачи, ПР — перехваты, БШ — блок-шоты, ФО — фолы

Чемпион 

Символическая пятёрка турнира
  Эзи Магбигор
  Сара Мадера
  Жасмин Симмонс
  Моник Конти
  Хан Ксу

Итоговое положение 

 4. 
 5. 
 6. 
 7. 
 8. 
 9. 
 10. 
 11. 
 12. 
 13. 
 14. 
 15.

Лидеры Чемпионата

См. также 
 Чемпионат Европы по баскетболу (девушки до 20 лет) 2016
 Чемпионат Европы по баскетболу (девушки до 18 лет) 2016
 Чемпионат Европы по баскетболу (девушки до 16 лет) 2016

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира

Международные соревнования по баскетболу в Испании
Июнь 2016 года
Июль 2016 года
Международные спортивные соревнования в Сарагосе